North Shields kan syfta på följande platser:

Australien 

 North Shields (ort i Australien), South Australia, Lower Eyre Peninsula,

Storbritannien 

 North Shields (ort i Storbritannien), England, Borough of North Tyneside, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar